I Campionati del mondo di duathlon del 2004 si sono tenuti a Geel, Belgio in data 30 maggio 2004
.

Tra gli uomini ha vinto per la quarta volta, dopo le edizioni del 2000, del 2001 e del 2002, il belga Benny Vansteelant. La gara femminile è andata per la seconda volta, dopo l'edizione del 2001, all'ungherese Erika Csomor.

La gara junior ha visto trionfare il britannico Oliver Freeman e la ungherese Renata Koch.

Il titolo di Campione del mondo di duathlon della categoria under 23 è andato al belga Joerie Vansteelant. Tra le donne si è aggiudicata il titolo di Campionessa del mondo di duathlon della categoria under 23 la belga Miek Vyncke.

Risultati

Élite uomini

Élite donne

Junior uomini

Junior donne

Under 23 uomini

Under 23 donne

Note

Voci correlate
Campionati mondiali di triathlon
Campionati mondiali di triathlon del 2004
Campionati del mondo Ironman 70.3
Campionati europei di triathlon
Campionati europei di triathlon del 2004

Collegamenti esterni
 

Campionati mondiali di duathlon
Competizioni sportive a Geel
Triathlon nel 2004